

Nom commun 
Cotes est le pluriel du nom  (à ne pas confondre avec ), et la deuxième personne du singulier de l'indicatif (ou du subjonctif) présent du verbe coter.

Patronyme 

 Francis Cotes (1726-1770), un peintre anglais ;
 George Cotes (mort en 1556), un évêque catholique anglais ;
 Merton Russell-Cotes (1835-1921), un homme politique anglais ;
 Roger Cotes (1682-1716), un mathématicien anglais.

Toponyme

Cotes, une municipalité de la province de Valence ;

Cotes, un village de Cumbria ;
 Cotes, un village du Leicestershire ;
 Cotes, un village du Staffordshire.

Voir aussi